Stabat Mater steht für:

 Stabat mater, lateinisches Reimgebet

Kompositionen:
 Stabat Mater (Dvořák) von Antonín Dvořák (1880)
 Stabat Mater (Jenkins) von Karl Jenkins (2008)
 Stabat mater (Pergolesi) von Giovanni Battista Pergolesi (1736)
 Stabat Mater (Rossini) von Gioachino Rossini (1833/42)
 Stabat mater (Sances) von Giovanni Felice Sances (1638)

Sonstiges:
 Stabat Mater (Roman), Roman von Tiziano Scarpa (2008)
 Stabat Mater (Band), finnische Band